El Campionat Mundial de Ral·lis del 1978 va començar el 21 de gener amb la 46a edició del ral·li de Monte-Carlo i va finalitzar amb el ral·li de Gal·les el 23 de novembre. El pilot Markku Alén va guanyar el campionat al segon classificat, Jean-Pierre Nicolas a vint punts.

Puntuació

Referències 

1978
Competicions esportives del 1978